Посохово — название населённых пунктов:

Россия 
 Посохово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Посохово — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Посохово — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Посохово — деревня в Бежецком районе Тверской области.